Бори́с Алекса́ндрович Голополóсов () — советский художник-живописец.

Биография 
Родился в семье инженера. Семейная история оказала существенное влияние на личность и характер творчества Бориса Голополосова. Его отец, дворянин по происхождению, инженер-железнодорожник, принимал активное участие в революциях 1905 и 1917 годов, прошёл через аресты и тюремное заключение, а в 1923-м вышел из партии. Сын стал свидетелем тяжёлого мировоззренческого кризиса отца. В революцию чёрт знает что творилось, во время и по окончании её. Все были на сто процентов революционеры, особенно молодёжь. Мне казалось, что эту революцию нужно показать сезаннистскими красками: красный, синий, зелёный.

— Б. А. Голополосов, расшифровка записи О. О. Ройтенберг с Б. А. Голополосовым, хранящейся в Государственной Третьяковской галерее.Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у С. В. Малютина и В. Н. Яковлева, во Вторых государственных свободных художественных мастерских—ВХУТЕМАСе (1919—1925) у А. В. Шевченко. В 1923 году, будучи студентом, спроектировал и расписал павильон «Винторг» на 1-й Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В том же году вместе с группой учеников А. В. Шевченко впервые принял участие в выставке «Первая выставка станковых художников», будущее общество «Цех живописцев» с 1926 года. Являлся членом правления этого объединения. Член АХР с 1931 по 1932 годы.

В 1937 году исключён за «формализм» из МОССХа, куда был принят в 1933 году. Пытаясь избежать репрессий, объездил полстраны, бродяжничал, охотился, плавал матросом на швартботе по Каспию.

Спустя 43 года после исключения, в 1977 году, участвовал в выставке «Художники 1-й пятилетки», однодневной выставке, организованной Ольгой Ройтенберг в Москве. В 1978 году вновь вступил в Союз художников.
Жил в Москве.

Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Архангельском музее изобразительных искусств, Государственном музее искусств имени И. В. Савицкого (Нукус) и частных собраниях.

Творчество 
Живописец, акварелист. Работы «У мавзолея Ленина» (1927) и «Борьба за знамя» (1927) написаны под личным впечатлениям и передают ощущения жесточайшей политической борьбы. Автор тематических, жанровых картин, пейзажей, портретов, натюрмортов.

Литература 
 Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись первой половины XX века. Том 6. М.: Сканрус, 2006
 Ройтенберг О. О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… Из истории художественной жизни 1925—1935. М.: Галарт, 2008
 Выставки советского изобразительного искусства: Справочник. Т. 1 (1917—1932 гг.). М.: Советский художник, 1966
 ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН 1920—1930. 1 кн.: выпускники. Справочник. Авт.-сост. Л. И. Иванова-Веэн. М.: Арт Ком Медиа, 2010

Примечания

Ссылки 
 Борис Голополосов. Статья
 Артеология — Голополосов Борис Александрович
 «Шевченята восторженно на Шевченко смотрят…»
 Голополосов Борис Александрович (1900—1983) Графика.
 Жанна Васильева «Их было много на холсте» Итоги, 14.12.2009 (No. 51)

Художники СССР
Художники России XX века
Художники русского авангарда